Schwarzwasser, niem. czarna woda, niemiecka nazwa wielu rzek i miejscowości, część z których znajduje się dziś w Polsce lub Czechach:
Niemcy:
 Schwarzwasser – rzeka, dopływ Muldy

Polska:
 Wda (rzeka), inaczej Czarna Woda
 Czarna Woda (dopływ Bystrzycy)
 Czarna Woda (dopływ Kaczawy)
 Czarna Woda (miasto)
 Strumień (miasto)

Zobacz też:
 Czarna Woda